Saint-Michel est un nom de lieu  inspiré de saint Michel l'archange dans la religion chrétienne. C'est aussi le jour de la Saint-Michel, le , qui était en Occident la date de paiement des fermages par les fermiers après la récolte : c’est en conséquence la date traditionnelle d'expiration des baux ruraux.

Toponymes

Saint-Michel, une section de la ville de Bruges
 Boulevard Saint-Michel (Bruxelles), à Bruxelles.
 Fourneau Saint-Michel, un hameau-musée dans la commune de Saint-Hubert.
 Îlot Saint-Michel (Liège), un ensemble d'immeubles à Liège.

Saint-Michel (Burkina Faso), un village du département et la commune rurale de Kouka, dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.



Saint-Michel, une municipalité de la Montérégie, au Québec.
 Saint-Michel-de-Bellechasse, une municipalité du Québec.
 Saint-Michel, un quartier de la ville de Montréal (et l'ancienne Ville Saint-Michel).
 Saint-Michel, la station du métro de Montréal de ce quartier.
 Complexe environnemental de Saint-Michel, un parc métropolitain de Montréal
 Bibliothèque de Saint-Michel, une bibliothèque de Montréal.
 Saint-Michel, un quartier de la ville de Québec.
 Bras Saint-Michel, un affluent de la rivière du Sud (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans les MRC de Bellechasse et Montmagny, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 Rivière Saint-Michel, un cours d'eau de la municipalité de Saint-Donat, dans la MRC de Matawinie, Lanaudière.
 Saint-Michel, une ancienne circonscription électorale fédérale.



Communes françaises 
 Saint-Michel, dans l'Aisne, en région Hauts-de-France ;
 Saint-Michel, dans l'Ariège, en région Occitanie ;
 Saint-Michel, dans la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Michel, dans la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Saint-Michel, dans le Gers, en région Occitanie ;
 Saint-Michel, alias Saint-Michel-d'Alajou, dans l'Hérault, en région Occitanie ;
 Saint-Michel, dans le Loiret, en région Centre-Val de Loire,
 Saint-Michel, dans les Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Michel, en Tarn-et-Garonne, en région Occitanie ;

Saint-Mihiel, dans la Meuse, en région Grand Est, dont le nom est issu de l'abbaye bénédictine Saint-Michel.

Anciennes communes françaises 
 Saint-Michel, dans l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Nant.
 Saint-Michel, dans les Landes, aujourd'hui rattachée à Saint-Michel-Escalus.
 Saint-Michel, dans le Lot, aujourd'hui intégrée à Cours.
 Saint-Michel, en Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Saint-Michel-et-Chanveaux.
 Saint-Michel, dans la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Villegusien-le-Lac.

Sites parisiens dans le quartier Saint-Michel 
 Pont Saint-Michel, reliant la rive gauche (de la place Saint-Michel) à l'île de la Cité.   
 Place Saint-Miche, dans le .
 Fontaine Saint-Michel de Paris, dans le .
 Boulevard Saint-Michel, à la limite entre les  et .
 Saint-Michel, une station du métro en limite des  et .
 Gare Saint-Michel - Notre-Dame, station du RER connectée à la station de métro

Le Mont-Saint-Michel 
 Le Mont-Saint-Michel, commune française de la Manche ; gentilé : Montois
 Abbaye du Mont-Saint-Michel, une abbaye bénédictine qui se trouve sur le mont Saint-Michel
 La baie du Mont-Saint-Michel, une baie qui entoure le mont
Tous les trois sont depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
 Le Mont Saint-Michel de Brasparts dans les Monts d'Arrée, commune de Brasparts, Bretagne, France.
 Le Mont Saint Michel, marque française de vêtements, spécialisée en maille.

Autres lieux 
 Îlot Saint-Michel, un îlot accessible à marée basse au large des Sables-d'Or-les-Pins (Côtes-d'Armor)
 Îlot Saint-Miche, un îlot surmonté d'une chapelle, créé lors de la formation du lac de Serre-Ponçon (Alpes-de-Haute-Provence)
 Quartier Saint-Michel, un quartier historique de Bordeaux, autour de la basilique éponyme
 Quartier Saint-Michel, un quartier historique de Toulouse (Haute-Garonne)
 Prison Saint-Michel, une ancienne prison toulousaine dans le quartier éponyme
 Fort du Saint-Michel, un ouvrage de la place de Toul (Meurthe-et-Moselle)

Communes 

 San Michele all'Adige, commune de la région Trentin-Haut-Adige ;
 San Michele al Tagliamento, commune de la ville métropolitaine de Venise en Vénétie ;
 San Michele di Ganzaria, commune de la région Sicile ;
 San Michele di Pagana, hameau de la commune de Rapallo, métropole de Gênes dans la région de Ligurie ;
 San Michele di Serino, commune de la région Campanie ;
 San Michele Mondovì, commune de la région du Piémont ;
 San Michele Salentino, commune de la région des Pouilles. 

Autres lieux 

 San Michele (île), île-cimetière de la ville de Venise en Vénétie.

Saint-Michel (Monaco), un des onze quartiers de la ville.

Saint-Michel-Gestel, dans le Brabant-Septentrional

Édifices religieux 
 
 Monastères et prieurés
Monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or, monastère à Kiev (Ukraine)
 Monastère camaldule de Saint-Michel-de-Murano à Venise (Italie)
 Prieuré Saint-Michel de Nahuze dans l'Aude en région Occitane (France)
 Basiliques et cathédrales 
Basilique Saint-Michel-Archange, à Menton dans les Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)
 Basilique Saint-Michel, à Bordeaux  dans la Gironde en région Nouvelle Aquitaine (France)
 Basilique-cathédrale Saint-Michel à Sherbrooke (Québec)
 Cathédrale Saint-Michel, la cathédrale catholique de Toronto (Canada)
 Cathédrale Saint-Michel de Belgrade, une importante cathédrale orthodoxe de Belgrade (Serbie)
 Cathédrale de l'Archange-Saint-Michel au Kremlin, à Moscou (Russie) 
 Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, plus connue sous le nom de Cathédrale de Bruxelles 
Chartreuse Saint-Michel de Mayence (Allemagne)
  Église Saint-Michel
Église Saint-Michel à Nantua dans l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes (France)
 Église Saint-Michel à Villeloin-Coulangé en Indre-et-Loire dans la région Centre-Val de Loire (France)
 Église Saint-Michel de Bias dans les Landes en région Nouvelle Aquitaine (France)
 Église Saint-Michel, à Aiguilhe dans la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes (France)
 Église Saint-Michel de Saint-Brieuc dans les  Côtes-d'Armor en région Bretagne (France)
 Église Saint-Michel de Jarnages dans la Creuse en région Nouvelle Aquitaine (France)
Église Saint-Michel de Skellig Michael (en irlandais : Sceilg Mhichíl), île de la côte sud-ouest de l'Irlande, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1996 
Église Saint-Michel de Hildesheim, en Basse-Saxe (Allemagne)
Église Saint-Michel, une des principales églises protestantes et symbole de la ville de Hambourg (Allemagne)
Église Saint-Michel de Lawarde-Mauger, à Lawarde-Mauger-l'Hortoy dans la Somme en région Hauts-de-France (France)
Église Saint-Michel-des-Lions, une des principales églises de Limoges dans la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine (France)
Église Saint-Michel-du-Tertre à Angers en Maine-et-Loire en région Pays de la Loire (France)
Église Saint-Michel de Vaucelles à Caen en région Normandie (France)
Église Saint-Michel de Caderousse, église romano-gothique dans le Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)
Église Saint-Michel des Batignolles à Paris (France)
Église Saint-Michel de Saint-Michel-de-Lapujade, église romano-gothique dans la Gironde en région Nouvelle-Aquitaine (France)
Église Saint-Pierre-et-Saint-Michel à Séry-Magneval dans l'Oise en région Hauts-de-France (France)
Église Saint-Michel de Somain dans le Nord en région Hauts-de-France (France)
Église Saint-Michel de La Bastide dans les Pyrénées-Orientales (France)
Église Saint-Michel de Fribourg (Suisse)
Église Saint-Michel de Vaudreuil, une église située à Vaudreuil-Dorion (Québec)
Orsanmichele, « Saint-Michel-au-Jardin », église de Florence, dans la région de Toscane (Italie)
Église Saint-Michel-Archange à Kaunas (Lituanie)
Église Saint-Michel-Archange au Mile End (Montréal)
 Église Saint-Michel de Sampont (Belgique)
 Église Saint-Michel d'Osijek (Croatie)
Église Saint-Michel-Archange d'Arača (Serbie), construite à la fin du 
Église Saint-Michel-Archange de Dražovce (Slovaquie)
Église Saint-Michel-Archange de Ladomirová (Slovaquie)
Église Saint-Michel-Archange de Mokrin (Serbie), construite au milieu du 
 d'Almazán (Espagne)
Église Saint-Michel de Beljina, dans la municipalité de Barajevo et sur le territoire de la Ville de Belgrade (Serbie).
Église Saint-Michel de Vallcrosa dans le Languedoc-Roussillon (France)
Église Saint-Michel de Dijon en Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté (France)
Église Saint-Michel-Archange de Cannes à Cannes  dans les Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (France), église orthodoxe russe
Vieille église Saint-Michel à Vareš (Bosnie-Herzégovine)
Église Saint-Michel à Prenj, près de Stolac (Bosnie-Herzégovine)
Église Saint-Michel à Drinovci, près de Grude (Bosnie-Herzégovine)
Église Saint-Michel à Saint-Pétersbourg (Russie)
Église Saint-Michel de Gumpoldskirchen (Autriche)
Église Saint-Michel (Salzbourg) (Autriche)
 de Schwäbisch Hall (Allemagne)
Église Saint-Michel de Bački Breg (Serbie)
Église Saint-Michel de Boljev Dol (Serbie)
Église Saint-Michel de Laćarak (Serbie)
Église Saint-Michel de Deronje (Serbie)
Église Saint-Michel d'Odžaci (Serbie)
Église Saint-Michel de Tubravić (Serbie)
Église en bois Saint-Michel de Rača (Serbie)
Église Saint-Michel de Senta (Serbie)
Église Saint-Michel de Kanjiža (Serbie)
Église Saint-Michel de Međa (Serbie)
Église Saint-Michel de Novi Slankamen (Serbie)
Église de l'Archange Saint-Michel à Chtip (Macédoine)
Église Saint-Michel de Jagodina (Serbie)
Église Saint-Michel de Šetonje (Serbie)
Église Saint-Michel de Charjah (Émirats arabes unis)
Église en bois Saint-Michel de Sevojno (Serbie)
Église Saint-Michel de Poblaće (Serbie)
Église Saint-Michel de Kraljevo (Serbie)
Église Saint-Michel de Donji Matejevac (Serbie)
Église Saint-Michel de Vichka (Ukraine)

 Chapelles*
Chapelle Saint-Michel de Coursegoules dans les Alpes-Maritimes (France)
Chapelle Saint-Michel de Guérande, dans la Loire-Atlantique (France) 
Chapelle Saint-Michel de Loutrein à Engomer, en Ariège.
Chapelle Saint Michel de Montaigu, chapelle située sur le Montaigu, un tertre de la Mayenne en région Centre-Val de Loire (France)
 Chapelle Saint-Michel qui a donné son nom à l'îlot Saint-Michel du lac de Serre-Ponçon dans les Alpes du Sud (France)
 Chapelle Saint-Michel ou des Pénitents à Puy-l'Évêque dans le Lot en région Occitanie (France)
Chapelle Saint-Michel de Fontaine-Daniel en Mayenne dans la région Pays de la Loire (France) 
Chapelle Saint-Michel de Carnac dans le Morbihan en région Bretagne (France) 
Chapelle Saint-Michel de Questembert dans le Morbihan en région Bretagne (France)
Chapelle Saint-Michel d'Épinal dans les Vosges en région Grand Est (France)
Chapelle Saint-Michel de Kienberg (Allemagne)
 Chapelle Saint-Michel de Košice (Slovaquie)

Ordres 
 Ordre de Saint-Michel, un ordre de chevalerie français créé par les Valois ;
 Ordre de Saint-Michel, ancien ordre militaire allemand ;
 Ordre de Saint-Michel et Saint-George, un ordre britannique ;
 Ordre de Saint-Michel Archange, communauté religieuse espagnole.

Collèges et lycées 
 Lycée Saint-Michel, un lycée francophone d'Istanbul (Turquie)
 Lycée Saint-Michel de Picpus, dans le  de Paris (France)
 Lycée professionnel Saint-Michel, situé dans l'ancienne Chartreuse de Bosserville, au sud de Nancy en Lorraine (France) 
 , nom de divers établissements de formation
 Saint Michael's College à Colchester dans le Vermont (États-Unis d'Amérique)
 Saint Michael's College à Dublin en Irlande

Clubs sportifs 
 Saint-Michel de Ouenzé, un club de football congolais
 Étoile Sportive Saint-Michel Le Portel Côte d'Opale, un club français de basket-ball

Autres 
 Biscuiterie Saint-Michel, une biscuiterie familiale française originaire de Saint-Michel-Chef-Chef en Pays-de-la-Loire.
Hymne à Saint-Michel, chant de tradition des parachutistes. 
 Pèlerins de Saint Michel, une œuvre catholique d'origine canadienne.
 Prix Saint-Michel, un prix littéraire belge pour les bédéistes.
 Saint-Michel, une chambre française de rhétorique à Dunkerque.
 Saint-Michel I, premier bateau de Jules Verne.
 Saint-Michel II, réplique du yacht de même nom ayant appartenu à Jules Verne.
 Dans de nombreuses régions françaises, les baux ruraux prenaient traditionnellement fin le jour de la Saint-Michel, c'est-à-dire le .
 (9395) Saint Michel, astéroïde.
 StMichel-Virbac un bateau de course qui a participé au Vendée Globe 2016-2017.
 Fête Saint-Michel, fête foraine de la ville de Toulouse.

Voir aussi

Toponymies approchantes 
Plusieurs lieux ont Saint-Michel dans leurs noms composés :

Communes françaises 
 Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire-Atlantique
 Saint-Michel-d'Aurance, en Ardèche
 Saint-Michel-de-Bannières, dans le Lot
 Saint-Michel-de-Boulogne, en Ardèche
 Saint-Michel-de-Castelnau, en Gironde
 Saint-Michel-de-Chabrillanoux, en Ardèche
 Saint-Michel-de-Chaillol, dans les Hautes-Alpes
 Saint-Michel-de-Chavaignes, dans la Sarthe
 Saint-Michel-de-Dèze, en Lozère
 Saint-Michel-de-Double, en  Dordogne
 Saint-Michel-de-Feins, en Mayenne
 Saint-Michel-de-Fronsac, en Gironde
 Saint-Michel-de-Lanès, dans l'Aude
 Saint-Michel-de-la-Pierre, dans la Manche
 Saint-Michel-de-Lapujade, en Gironde
 Saint-Michel-de-la-Roë, dans la Mayenne
 Saint-Michel-de-Livet, dans le Calvados
 Saint-Michel-de-Llotes, dans les Pyrénées-Orientales
 Saint-Michel-de-Maurienne, en Savoie
 Saint-Michel-de-Montaigne, en Dordogne
 Saint-Michel-de-Montjoie, dans la Manche
 Saint-Michel-de-Plélan, dans les Côtes-d'Armor
 Saint-Michel-de-Rieufret, en Gironde
 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, en Isère
 Saint-Michel-des-Andaines, dans l'Orne
 Saint-Michel-d'Euzet, dans le Gard
 Saint-Michel-de-Vax, dans le Tarn
 Saint-Michel-de-Veisse, dans la Creuse
 Saint-Michel-de-Villadeix, en Dordogne
 Saint-Michel-de-Volangis, dans le Cher
 Saint-Michel-d'Halescourt, dans la Seine-Maritime
 Saint-Michel-en-Beaumont, en Isère
 Saint-Michel-en-Brenne, dans l'Indre
 Saint-Michel-en-Grève, dans les Côtes-d'Armor
 Saint-Michel-en-l'Herm, en Vendée
 Saint-Michel-Escalus, dans les Landes
 Saint-Michel-et-Chanveaux, en Maine-et-Loire
 Saint-Michel-Labadié, dans le Tarn
 Saint-Michel-le-Cloucq, en Vendée
 Saint-Michel-les-Portes, en Isère
 Saint-Michel-l'Observatoire, dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Michel-Loubéjou, dans le Lot
 Saint-Michel-Mont-Mercure, dans la Vendée (ancienne commune)
 Saint-Michel-sous-Bois, dans le Pas-de-Calais
 Saint-Michel-sur-Loire, en Indre-et-Loire
 Saint-Michel-sur-Meurthe, dans les Vosges
 Saint-Michel-sur-Orge, en Essonne
 Saint-Michel-sur-Rhône, dans la Loire
 Saint-Michel-sur-Savasse, dans la Drôme
 Saint-Michel-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais
 Saint-Michel-Tubœuf, dans l'Orne

Autres toponymies françaises 
 Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon, ancienne commune du département de la Dordogne, associée à La Roche-Chalais.

Plusieurs municipalités canadiennes du Québec 
 Mont-Saint-Michel
 Saint-Michel-de-Bellechasse
 Saint-Michel-des-Saints
 Saint-Michel-du-Squatec

Autres toponymies québécoises 
 Saint-Michel—Ahuntsic, ancienne circonscription fédérale du Québec (1983-1987)
 Saint-Léonard—Saint-Michel, une circonscription électorale fédérale sur l'île de Montréal
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, un arrondissement de la ville de Montréal
 Cimetière Saint-Michel-de-Sillery, dans la ville de Québec (ville)
 Cimetière Saint-Michel, dans la ville de Trois-Rivières

Équivalents dans d'autres langues 
On retrouve dans de nombreuses toponymies, édifices religieux ou autres les formes de Saint-Michel dans d'autres langues européennes : 
 , la forme italienne 
 , la forme espagnole
 , la forme anglaise 
 , la forme allemande

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France